2011 Голяма награда на Индия е 1-вото за Голямата награда на Индия и 17-и кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 30 октомври 2011 година на пистата Джейпи груп, Делхи, Индия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Индия